Огневой:
 Огневой, Константин Дмитриевич (1926—1999) — советский украинский певец (тенор), народный артист УССР (1972).
 Огневой — третий большой противолодочный корабль проекта 61.
 Огневой — головной корабль и единственный представитель ЭМ проекта 30.
 Огневой — посёлок, Арсеньевский район, Тульская область, Россия